Herbstgraben ist ein geographischer Name:

 Herbstgraben (Gemeinde Neulengbach), Ortschaft der Stadtgemeinde Neulengbach im Bezirk St. Pölten-Land, Niederösterreich

 Herbstgraben (Rednitz), linker Zufluss der Rednitz gegenüber dem Stadtteil Eibach, kreisfreies Nürnberg, Bayern
 Herbstgraben (Bischofswieser Ache), linker Zufluss der Bischofswieser Ache vor Winkl, Gemeinde Bischofswiesen, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern

Siehe auch:
 Herbstbach